Donovan (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Donovan, een Schots singer-songwriter

Overige personen:
 Dan Donovan (musicus), een Brits muzikant
 Elisa Donovan, een Amerikaans actrice
 Jason Donovan, een Australisch zanger en acteur
 Jeffrey Donovan, een Amerikaans acteur
 Landon Donovan, een Amerikaans voetballer
 Marion Donovan of Marion O'Brien, een Amerikaans uitvindster, o.a. van de wegwerpluier
 Mark Donovan, een Brits wielrenner
 Martin Donovan, een Amerikaans acteur
 Shaun Donovan, een Amerikaans politicus
 Tate Donovan, een Amerikaans acteur
 William Donovan, stichter van de Office of Strategic Services